«Бомбонера» — клубний стадіон ФК «Бока Хуніорс», Буенос-Айрес
 «Бомбонера» — прізвисько стадіону «Рамон Санчес Пісхуан»